Sjukvårdspartiet kan syfta på:

 Sjukvårdspartiet - ett förbundsparti bestående av ett antal regionala och lokala sjukvårdspartier
 Norrbottens sjukvårdsparti - ett regionalt politiskt parti i Norrbottens län
 Sjukvårdspartiet - Västernorrland - ett regionalt politiskt parti i Västernorrlands län
 Sjukvårdspartiet Gävleborg - ett regionalt politiskt parti i Gävleborgs län
 Dalarnas Sjukvårdsparti - ett regionalt politiskt parti i Dalarnas län
 Upplands sjukvårdsparti - ett regionalt politiskt parti i Uppsala län

 Sjukvårdspartiet i Jämtlands län - ett regionalt politiskt parti i Jämtlands län
 Bevara akutsjukhusen - ett regionalt politiskt parti i Jönköpings län
 Vård för pengarna - ett regionalt politiskt parti i Södermanlands län
 Sjukvårdspartiet i Värmland - ett regionalt politiskt parti i Värmlands län
 Sjukvårdspartiet - Västmanland - ett regionalt politiskt parti i Västmanlands län
 Sjukvårdspartiet - Västra Götaland - ett regionalt politiskt parti i Västra Götaland
 Vrinnevilistan - ett regionalt politiskt parti i Östergötlands län

 Sjukvårdspartiet Bollnäs - ett lokalt politiskt parti i Bollnäs kommun
 Sjukvårdspartiet i Svenljunga - ett lokalt politiskt parti i Svenljunga kommun